Анатолий Тихонов:
 Тихонов, Анатолий Васильевич (1932—2014) — советский и российский балалаечник.
 Тихонов, Анатолий Максимович (род. 1939) — советский футболист.
 Тихонов, Анатолий Сергеевич (1919—2008) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Тихонов, Анатолий Семёнович (1934—2021) — советский и российский лесовод, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995).